Parasyringa é um gênero botânico da família Oleaceae.

Espécie 
 Parasyringa sempervirens

Nome e referências 
Parasyringa W. W. Sm., 1916

Ligações externas 
 
 
 
 

Oleaceae